Klang kan syfta på:

 Klang – ljud med estetisk eller tilltalande karaktär
 Klangfärg – den specifika karaktären hos en ton, ett musikinstrument, eller en människoröst
 Klang (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Der ferne Klang – originaltitel på en opera av Franz Schreker från 1912, se Klangen i fjärran
 Hård klang – svensk film från 1952
 Klang & Co – program i Sveriges Radio P3 1990–1993
 Nordischer Klang – årlig kulturfestival i Greifswald, Tyskland
 O klang och jubeltid – studioalbum av svenska folkmusikgruppen BAO från 2011
 Klang, min vackra bjällra – inledningsorden i Zacharias Topelius dikt "Respolska"
 O, gamla klang- och jubeltid! – en populär sång i akademiska sammanhang
 Kling och Klang – två poliser i Pippi Långstrumpfilmerna
 Kling Klang Studio – studio för tyska musikgruppen Kraftwerk

Geografi

Frankrike 

 Klang, Moselle, kommun, Département de la Moselle,

Malaysia 

 Klang (distrikt), Selangor, 
 Klang (stad), Selangor, 
 Klang (flod)
 Klang (ö) 
Klangdalen – huvudstaden Kuala Lumpurs storstadsområde

Se även
 Klapp och klang (olika betydelser) – flera betydelser

Robotskapade Malaysiaförgreningar